Тенак — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Тенак — коммуна во Франции в департаменте Дордонь.